Gare du Nord bezeichnet:

 Bahnhof Paris-Nord, Pariser Nordbahnhof
 Gare du Nord (Métro Paris), Station der Métro Paris
 Gare du Nord USFRT (Métro Paris), frühere Endstation der Métrolinie 5 in Paris, jetzt Ausbildungszentrum für Metrofahrer
 Bahnhof Bruxelles-Nord/Brussel-Noord, Brüsseler Nordbahnhof in französischer Sprache
 Gare du Nord (Metro Brüssel), Station der Metro Brüssel am Bahnhof Brüssel-Nord
 Gare du Nord (Mulhouse), Bahnhof in Mulhouse
 Gare du Nord (Amsterdam), Metrostation im Norden von Amsterdam
 Gare du Nord (Basel), experimentelles Zentrum für zeitgenössische Musik
 Gare du Nord: niederländische Jazzformation